Il doppio del torneo di tennis Limburg Open 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Demi Schuurs e Maryna Zanevs'ka che hanno battuto in finale Tatjana Maria e Stephanie Vogt 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Mervana Jugić-Salkić /  Sandra Klemenschits (semifinali)
 Ekaterina Ivanova /  Dar'ja Kustova (quarti di finale)

 Tatjana Maria /  Stephanie Vogt (finale)
 Anastasija Pivovarova /  İpek Şenoğlu (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Limburg Open 2012